Die Liste der Mitglieder der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina für 2019 enthält alle Personen, die im Jahr 2019 zum Mitglied ernannt wurden. Insgesamt gab es mit Stand 31. Dezember 2019 45 gewählte Mitglieder.

Neu gewählte Mitglieder

Literatur 
 
 
 
 
 
 
 Leopoldina Neugewählte Mitglieder 2019  Halle (Saale) 2021

Weblinks 
 Mitgliederverzeichnis auf leopoldina.org

Liste (Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina)